Леопо́льд — фамилия и мужское имя:

Правители 
 Леопольд (ум. 1129) — маркграф Штирии.
 Леопольд (1694—1728) — герцог Ангальт-Кётена.
 Леопольд (1790—1852) — великий герцог Бадена с 1830 года.
 
 
 
 
 
 Леопольд VI (1176—1230) — герцог Штирии c 1194 года и Австрии с 1198 года из династии Бабенбергов.
 Леопольд Австрийский (1897—1958) — австрийский эрцгерцог из Тосканской ветви династии Габсбургов.
 Леопольд Ангальтский (1855—1886) — наследный принц герцогства Ангальт.
 
 Леопольд Бурбон-Сицилийский (при рождении Леопольд Вениамин Джузеппе; 1813—1860) — принц Королевства Обеих Сицилий, граф Сиракузский, сын короля Франциска I и Марии Изабеллы Испанской.
 Леопольд Вильгельм Австрийский (1614—1662) — эрцгерцог Австрийский, имперский фельдмаршал, 46-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Леопольд Вильгельм Баден-Баденский (1626—1671) — германский государственный деятель, имперский фельдмаршал.
 Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген (1835—1905) — князь Гогенцоллерн-Зигмаринген и глава швабской (католической) ветви дома Гогенцоллернов.
 Леопольд Клеменс Карл Лотарингский (1707—1723) — наследный принц Лотарингского дома.
 Леопольд, Константин Иванович — русский военный инженер, генерал-лейтенант
 Леопольд Сальватор Австрийский (1863—1931) — австрийский эрцгерцог из Тосканской ветви династии Габсбургов.
 Леопольд, герцог Олбани (1853—1884) — член Британской королевской семьи, младший сын королевы Великобритании Виктории и её мужа Альберта.
 Леопольд, принц Салерно (1790—1851) — принц Бурбон-Сицилийский и принц Салерно.

Фамилия 
 Леопольд, Альдо (1887—1948) — американский писатель, учёный, эколог, лесник и защитник окружающей среды.
 Леопольд, Джордан (род. 1980) — американский хоккеист, защитник.
 Леопольд, Карл Густав аф (1756—1829) — шведский поэт.
 Леопольд, Рудольф (1925—2010) — австрийский коллекционер, основатель Музея Леопольда.

Вымышленные 
 Стотч, Леопольд — персонаж мультсериала «Южный Парк».

Прочее 
 «Кот Леопольд» — советский мультипликационный сериал.
 K5 «Леопольд» — тяжёлое железнодорожное орудие.

См. также 
 Орден Леопольда — ряд наград европейских стран.
 Леопольдов